Let's Spend the Night Together – singolo dei Rolling Stones del 1967.
 Let's Spend the Night Together – singolo di David Bowie del 1973.
 Let's Spend the Night Together – film statunitense del 1982 diretto da Hal Ashby.
 Let's Spend the Night Together – singolo dei Dúné del 2013.